Yangibozor bezeichnet:

 Yangibozor (Buxoro), Ort in Usbekistan
 Yangibozor (Taschkent), Ort in Usbekistan
 Yangibozor (Xorazm), Ort in Usbekistan
 Yangibozor (Bezirk), Ort in Usbekistan (Provinz Xorazm)